Pyrwa profesionałna futbołna liga 2018/2019 była 95. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Bułgarii. 
Brało w niej udział 14 drużyn, które w okresie od 20 lipca 2018 do 24 maja 2019 rozegrały w dwóch fazach 36 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o utrzymanie w Pyrwa liga oraz miejsce w Lidze Europy UEFA.
Tytuł mistrzowski obroniła drużyna Łudogorec Razgrad zdobywając ósmy tytuł z rzędu i w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraż o Ligę Europy 
Lewski Sofia wygrał 1-0 z Etar Wielkie Tyrnowo finał baraży o miejsce w Lidze Europy UEFA na sezon 2019/2020.

Baraż o Pyrwa liga 
Grę w Pyrwa liga na sezon 2019/2020 zapewniły sobie po barażach drużyny Witosza Bistrica z Pyrwa liga oraz Arda Kyrdżali z Wtora liga.

Klasyfikacja końcowa

Najlepsi strzelcy

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 w Bułgarii
2019 w Bułgarii